

Patronyme 

 Francesc Cambó (1876-1947), homme politique conservateur, fondateur et leader de la ligue régionaliste et ministre de divers gouvernements espagnols.

Toponymes 

 Cambo, ancienne commune française du Gard, aujourd'hui intégrée à La Cadière-et-Cambo.
 Cambo-les-Bains, commune française des Pyrénées-Atlantiques.
 La Cadière-et-Cambo, commune française du Gard.
 Basso-Cambo, la première station de la ligne A du métro de Toulouse.

Marque 
 Cambo, fabricant et marque hollandaise de chambres photographiques.